

Patronyme 
 Michel Vuibert (1934-2022), homme politique français
 Lionel Vuibert (1968-), homme politique français, fils de Michel
 Rémy Vuibert (vers 1607?-1652), peintre français

Maison d’édition 
 Vuibert

Homonymie de patronyme